Joanin peut désigner en Pologne :
 Joanin, village de la voïvodie de Mazovie
 Joanin, village de la voïvodie de Lublin